Brooks County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Brooks County, Georgia 
 Brooks County, Texas